«Уилинг Нэйлерз» () — профессиональный хоккейный клуб, играющий в Западной Конференции Хоккейной лиги Восточного побережья. Клуб был основан в 1981 году. Базируется в городе Уилинг, штат Западная Виргиния. Домашние игры проводит на арене «ВесБанко Арена».

Это старейший клуб, который за всё время своего существования не пропустил ни одного сезона.

История 
«Уилинг Нэйлерз» начали играть в 1981 году, в Хоккейной Лиге Атлантического Побережья (ACHL) как «Каролина Тандербёрдс», базируясь в городе Уинстон-Сэйлем, штат Северная Каролина.

Команда сразу зарекомендовала себя как один из лидеров, выиграв четыре регулярных сезона подряд и трижды став обладателями «Боб Пэйн Трофи», как победители чемпионата. В 1987 году ACHL прекратила своё существование и команда присоединилась к чемпионату лиги AAHL, сезона 1987—88. В дальнейшем «Каролина Тандербёрдс», «Вирджиния Лансерс», а также «Джонстон Чифс» стали первыми клубами-участниками Хоккейной лиги Восточного побережья в 1988 году. «Тандербёрдс» смогли дойти до финала, но проиграли его команде «Толедо Шторм» из Огайо. В 1990 году команда была переименована в «Уинстон-Сэйлем Тандербёрдс» и переехала в Уилинг. В 1992 году команду снова переименовали, на этот раз в «Уилинг Нэйлерз», под руководством президента и совладельца Эда Бройхила.

После спора с «Сиэттл Тандербёрдс», возникшего из-за использования торговой марки, клуб был переименован в «Нэйлерз». Название было выбрано в связи с богатой историей города в области производства гвоздей.

Домашние матчи команда проводит на арене «ВесБанко».

Результаты 
И — количество проведённых игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши в послематчевых буллитах, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши в послематчевых буллитах, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, Ш — соотношение забитых и пропущенных голов, РС — место по результатам регулярного сезона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Хоккейные клубы США
Хоккейные клубы, основанные в 1981 году
Спортивные клубы Западной Виргинии